M 4 kan syfta på

 M4 eller T4/M4 - stöd för hörslinga som hjälp för hörselskadade
 M4 (stjärnhop) – en stjärnhop
 M 4 (tv-kanal) – en tv-kanalen
 M4 Sherman – en stridsvagn
 M4 gevär – en karbinmodell av M16
 HMS M4 – en svensk minsvepare
 Mjasisjtjev M-4 – ett sovjetiskt bombflygplan.
 M4 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga
 M4-receptor – ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, se Muskarinreceptorer
 Runinskrift M 4 - en runsten i Attmars socken i Medelpad

Motorvägar 
 M4 (Storbritannien) – en brittisk motorväg
 M4 – en irländsk motorväg, se N4
 M4 (Ryssland) – en rysk väg
 M4 (Australien) – en australiensisk motorväg